Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Martin Verkerk che ha battuto in finale Fernando González 7–6(5), 4–6, 6–4.

Teste di serie

  Nicolás Massú (semifinali)
  Fernando González (finale)
  Luis Horna (primo turno)
  Martin Verkerk (campione)

 David Sánchez (quarti di finale)
 Igor' Andreev (quarti di finale)
 Alberto Martín (quarti di finale)
 Albert Montañés (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 2004
ATP Tour 2004